Janów, comune del Voivodato della Podlachia
 Janów, comune del Voivodato della Slesia
 Janów, comune del Voivodato della Varmia-Masuria
 Janów Lubelski, comune del Voivodato di Lublino
 Janów Podlaski, comune del Voivodato di Lublino
 Janow, una frazione del comune di Neuendorf B nel circondario della Pomerania Anteriore Orientale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania